Ури́цкое — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена на северном берегу Урицкого озера, в 43 км к югу от райцентра Великие Луки и в 11 км к юго-востоку от волостного центра Поречье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 248 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости в качестве её административного центра.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района